Collet ist der Familienname folgender Personen:

 André Collet (Chemiker) (1945–1999), französischer Chemiker 
 André Collet (* 1971), deutscher Leichtathlet
 Bruno Collet (* 1965), französischer Animator
 Cédric Collet (* 1984), französischer Fußballspieler
 Christopher Collet (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Clara Collet (1860–1948), britische Soziologin
 Collet Dobson Collet (1813–1898), englischer Journalist
 David Collet (1901–1984), britischer Ruderer
 Dominik Collet (* 1972), deutscher Historiker
 Giancarlo Collet (* 1945), Schweizer Theologe
 Hugo Collet (1921–1993), deutscher Politiker
 Hyppolyte-Victor Collet-Descotils (1773–1815), französischer Naturforscher, Chemiker und Mineraloge
 Isabelle Collet (* 1969), französische Informatikerin und Hochschullehrerin für Erziehungswissenschaften
 Jaume Collet-Serra (* 1974), spanischer Filmregisseur
 Joseph Collet (1871–nach 1918), deutscher Politiker (Zentrum)
 Marcel Collet (1901–1965), französischer Autorennfahrer
 Merle Collet (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Philibert Collet (1643–1718), französischer Botaniker
 Philippe Collet (* 1963), französischer Stabhochspringer

 Rudolf Collet (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Thibaut Collet (* 1999), französischer Stabhochspringer
 Vincent Collet (* 1963), französischer Basketballtrainer
 Wilfred Collet (1856–1929), britischer Kolonialgouverneur

Collet ist der Name folgender Orte:
 Le Collet-de-Dèze, Gemeinde im Département Lozère, Frankreich

Siehe auch:
 Collet & Engelhard GmbH, Hersteller von Werkzeugmaschinen in Offenbach
 Collett
 Colet
 Collette
 Colette (Begriffsklärung)
 Kollet